Русапе () — небольшой город в Зимбабве, в провинции Маникаленд. Является административным центром . Население — 30 316 чел. (по переписи 2012 года).

С давних пор в городе существует иудейская община (см. Евреи Русапе). Местные иудеи считают, что народы банту как по духу, так и по крови являются потомками жителей царства Израиль.

География 
Город Русапе расположен на востоке страны, недалеко от границы с Мозамбиком. Расстояние по дороге до столицы страны — Хараре — 174 км. Автомобильная трасса, проходящая через Русапе, соединяет Хараре с пограничным городом Мутаре.

Климат тёплый, сухой, полупустынный. Бо́льшая часть осадков выпадает с ноября по февраль.

Население 
Население города стабильно растёт от переписи к переписи.

Примечания

Ссылки 

Города Зимбабве